Lukas Gerber, né le  à Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant au poste de défenseur.

Carrière 
Formé dans le club fribourgeois du HC Fribourg-Gottéron, Lukas Gerber fait ses premiers en LNA lors des playoffs de la saison 1999-2000, avant de faire petit à petit son trou dans la défense fribourgeoise.

Lors de la saison 2005-2006, il quitte son club formateur pour prendre la direction du Tessin et du HC Lugano. Au sud des Alpes, il fête son premier titre de champion de Suisse dès sa première saison.

En effet, après cette saison, il part de l'autre côté de la Suisse, du côté du HC Bâle. Il reste deux saisons sur les bords du Rhin.

Il est par la suite engagé, pour une saison, par le HC Davos, avec lequel il remporte son deuxième titre, lors de la saison 2008-2009.

À la fin de cette saison, il rejoint son club formateur.

Carrière internationale 
Ses performances sous le maillot fribourgeois permettent à Lukas Gerber de participer au championnat du monde lors de la saison 2003.

Palmarès 
Champion de Suisse en 2006 avec le HC Lugano et 2009 avec le HC Davos

Statistiques 

|1998-1999 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Élite Jr. A
| 31 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| - || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 36 || 2 || 5 || 7 || 76 || 2 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
|rowspan="2"|2000-2001 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 28 || 0 || 0 || 0 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 34 || 6 || 13 || 19 || 105 || - || - || - || - || -
|-
||2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 38 || 1 || 2 || 3 || 16 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 0 || 0 || 0 || 50 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 31 || 1 || 6 || 7 || 51 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2004-2005 || Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 0 || 4 || 4 || 63 || 11 || 0 || 3 || 3 || 28
|-
|2005-2006 || HC Lugano ||  LNA
| 35 || 1 || 2 || 3 || 54 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
||2006-2007 || HC Bâle ||  LNA
| 44 || 0 || 1 || 1 || 60 || 13 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2007-2008 || HC Bâle ||  LNA
| 20 || 1 || 1 || 2 || 42 || 13 || 3 || 1 || 4 || 22
|-
||2008-2009 || HC Davos ||  LNA
| 44 || 0 || 4 || 4 || 50 || 20 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 36 || 0 || 0 || 0 || 42 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 38 || 1 || 3 || 4 || 61 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 32 || 1 || 2 || 3 || 26 || 11 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 20 || 0 || 0 || 0 || 22 || - || - || - || - || -

|2001 ||  Suisse -20|| CM -20
| 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || -1 ||
|-
|2003 ||  Suisse ||CM
| 7 || 0 || 0 || 0 || 8 || -1 || 
|-
|2008 || HC Davos || Coupe Spengler
|2||0||0||0||0|| ||
|-
|2012 || HC Fribourg-Gottéron || Trophée européen
|6||0||0||0||4|| || de la division Est

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif fribourgeois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Davos
Défenseur de hockey sur glace